Ère Jōō peut désigner :
 ère Jōō, 1222-1224 (貞応), une ère de l'histoire du Japon ;
 ère Jōō, 1652-1655 (承応), également une ère de l'histoire du Japon.